Рош-ха-Никра ():

Область в Израиле недалеко от северной границы с Ливаном. 

Понятие относится к природному заповеднику, кибуцу и контрольно-пропускному пункту.

 Рош-ха-Никра — один из заповедников Израиля, расположенный к северу от города Нагария.
 Рош-ха-Никра — киббуц в Израиле.